Giuseppe Garibaldi — revolucionário italiano

Geografia 
Garibaldi (Rio Grande do Sul) —  município do Brasil
Garibaldi (Igrejinha) — bairro da cidade de Igrejinha, Rio Grande do Sul, Brasil
Garibaldi (Oregon) — cidade dos Estados Unidos

Outros usos 
Garibaldi (ave)
Associação Garibaldi de Esportes —  clube de futebol gaúcho
4317 Garibaldi — asteroide

Desambiguações de topônimos